Lewiston est le nom de plusieurs localités aux États-Unis :
 Lewiston (Alabama) ;
 Lewiston, une  de Californie ;
 Lewiston (Caroline du Nord) ;
 Lewiston (Géorgie) ;
 Lewiston, une ville de l’Idaho ;
 Lewiston (Illinois) ;
 Lewiston, une ville du Maine (plus grande des villes nommées Lewiston) ;
 Lewiston (Michigan) ;
 Lewiston (Minnesota) ;
 Lewiston (Nebraska) ;
 Lewiston, un  (« village ») de l’État de New York ;
 Lewiston, une  (« commune ») de l’État de New York ;
 Lewiston, une municipalité de l’Utah ;
 Lewiston (Vermont) ;
 Lewiston (Virginie) ;
 Lewiston (Washington) ;
 Lewiston (Wisconsin).

Homonymie de toponyme